Рожде́ственское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Фировского района Тверской области.
На территории поселения находятся 33 населённых пункта. Центр поселения — село Рождество.
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Рождественского и Яблоньского сельских округов и территорию посёлка Труд.

Географические данные 
 Общая площадь: 561,8 км².
 Нахождение: северная часть Фировского района.
 Граничит:
 на севере — с территорией ЗАТО Озёрный,
 на северо-востоке — с Бологовским районом, Куженкинское СП,
 на востоке — с Вышневолоцким районом, Лужниковское СП,
 на юге — с Великооктябрьским СП,
 на юго-западе — с Фировским СП,
 на западе — с Новгородской областью, Демянский и Валдайский районы.

Главные реки — Шлина, и её притоки — Шлинка и Граничная. На западе — крупное озеро Шлино.
Поселение пересекает Октябрьская железная дорога (линия Бологое—Соблаго—Великие Луки).

Население 

По переписи 2002 года — 2768 человек, в том числе 1892 человек в Рождественском, 251 человек — в Яблоньском сельских округах, 625 человек — в посёлке Труд).

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 33 населённых пункта:

Бывшие населённые пункты 
На территории поселения исчезли деревни Доможирово, Лука, Паршуково, Танища, Кожаново и другие.
Деревня Чёрная Грязь присоединена к селу Рождество.

История 
В XII—XIV вв. территория поселения относилась к Деревской пятине Новгородской земли.
В XV веке присоединена к Великому княжеству Московскому и относилась к Жабенскому погосту Деревской пятины.
 После реформ Петра I территория поселения входила:
 в 1708—1727 гг. в Санкт-Петербургскую (Ингерманляндскую 1708—1710 гг.) губернию, Новгородскую провинцию,
 в 1727—1775 гг. в Новгородскую губернию, Новгородскую провинцию,
 в 1775—1796 гг. в Новгородское наместничество, Валдайский уезд,
 в 1796—1927 гг. в Новгородскую губернию, Валдайский уезд,
 в 1927—1929 гг. в Ленинградскую область, Рождественский район,
 в 1929—1935 гг. в Ленинградскую область, Бологовский район,
 в 1935—1963 гг. в Калининскую область, Фировский район,
 в 1963—1972 гг. в Калининскую область, Вышневолоцкий район,
 в 1972—1990 гг. в Калининскую область, Фировский район,
 с 1990 в Тверскую область, Фировский район.

В середине XIX-начале XX века деревни поселения относились к Рождественской и Бельской волостям Валдайского уезда Новгородской губернии.
В 50-е годы XX века на территории поселения существовали Рождественский, Городокский и Яхновский сельсоветы Фировского района Калининской области.

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Фировского района